Río Puca Mayu kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Río Puca Mayu (vattendrag i Potosí), 
 Río Puca Mayu (vattendrag i Cochabamba), 

Robotskapade Boliviaförgreningar